Canto nuevo puede referirse, en esta enciclopedia:

 al canto nuevo (Chile), un movimiento musical chileno;
 al canto nuevo (México), un movimiento musical mexicano;
 a un sinónimo de la nueva canción.